Gradets kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Gradets (distrikt i Bulgarien, Sliven), Obsjtina Kotel, 
 Gradets (distrikt i Bulgarien, Vidin), Obsjtina Vidin, 
 Gradets (distrikt i Bulgarien, Oblast Sofija), obsjtina Kostinbrod, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar